Turniej Szwajcarski – międzynarodowe zawody w skokach narciarskich, organizowane w latach 1951–1992 na skoczniach w Le Locle, Unterwasser, Arosie, Sankt Moritz, Gstaad i Engelbergu. Od edycji 1980 rozgrywane w ramach Pucharu Świata, a ich wyniki były wliczane do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Medaliści

Najwięcej razy na podium

Indywidualnie

Drużynowo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Zawody w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Szwajcarii